Wasted on You может означать: 

 Wasted on You (песня Моргана Уоллена)
 Wasted on You (песня Evanescence)